Буремні дев'яності — епоха економічних потрясінь і бандитизму у пострадянських країнах у 1990-х роках.
 Буремні дев'яності — епоха економічного росту США у 1990-х роках.
 «Буремні дев'яності» — роман Катаріни Прічард, дія якого відбувається в Західній Австралії в 1890-ті роки.